Быстри́цкий () — русская и польская фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А 
 Быстрицкий, Александр Григорьевич (1911—1979) — советский геолог, первооткрыватель газовых и нефтяных месторождений.

В 
 Быстрицкий, Виктор Моисеевич (род. 1931) — российский инженер, учёный, конструктор бронетанковой техники.
 Быстрицкий, Владимир Павлович (1882—1934) — лётчик, русский авиационный агент в Париже; эмигрант.

И

Н 
 Быстрицкий, Натан (более известен под фамилией Агмон; 1896—1980) — израильский писатель, драматург, переводчик, редактор и литературный критик.
 Быстрицкий, Николай Тимофеевич (род. 1970) — Герой Российской Федерации.

П-Я 
 Быстрицкий, Павел Константинович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 октября 1917 (посмертно).
 Быстрицкий, Сергей Вениаминович (род. 1963) — российский актёр и режиссёр.
 Быстрицкий, Юрий Владимирович (род. 1944) — советский и российский футболист и футбольный тренер.
 Быстрицкий, Яша (1920—2008) — польский и израильский музыкальный продюсер.

Быстрицкая